Населені пункти в Чехії:

 Храштяни (Бенешов)
 Храштяни (Чеське Будейовіце)
 Храштяни (Колін)
 Храштяни (Прага-Захід)
 Храштяни (Раковнік)